Phoronis (griechisch ) bezeichnet:

 Phoronis (Epos), ein griechisches Epos des 7. oder 6. Jahrhunderts v. Chr.
 als Beiname Io (Mythologie), die Schwester des Phoroneus
 nach Cicero De natura deorum 3.22 ist Phoronis die Mutter des dritten, unterirdischen Mercurius, der auch mit Trophonius identifiziert wird
 Phoronis (Gattung), eine Gattung der Hufeisenwürmer